Franciaország
Revel, település Haute-Garonne megyében
Revel, település Isère megyében